Чемпионат Европы по гандболу среди мужских команд 2008 года — 8-й розыгрыш соревнования национальных сборных команд, проводимого под эгидой Европейской гандбольной федерации (EHF). Матчи финального турнира сыграны с 17 по 27 января 2008 года в пяти городах Норвегии.

Победителем VIII чемпионата Европы стала сборная Дании, на трёх предыдущих чемпионатах бравшая бронзовые медали. Ульрик Вильбек стал единственным в мире специалистом, выигрывавшим в должности главного тренера топ-турниры как с женскими, так и с мужскими командами: ранее, в 1996 году, он приводил женскую сборную Дании к победам на Олимпийских играх и чемпионате Европы.

Отборочные игры 
Матчи проходили с 3 января по 17 июня 2007 года. От отборочных игр была освобождена сборная Норвегии на правах команды, представляющей страну-организатора чемпионата, а также 6 лучших команд предыдущего чемпионата Европы: Франция, Испания, Дания, Хорватия, Германия и Россия.

Квалификационный турнир проводился в два этапа. Сразу со второго этапа (стыковых матчей) борьбу за выход в финальную стадию чемпионата повели 6 сборных: Венгрия, Исландия, Польша, Словения, Украина и Чехия — на правах финалистов чемпионата мира-2007.

Групповой этап

Стыковые матчи

Финальный турнир

Арены 

 Лиллехаммер — Håkons Hall (10 000)
 Ставангер — Stavanger Idrettshall (7000)
 Тронхейм — Trondheim Spektrum (4200)
 Драммен — Drammenshallen (4200)
 Берген — Haukelandshallen (4000)

Первый групповой этап

Группа А (Ставангер) 

17 января

18 января

20 января

Группа B (Драммен) 

17 января

18 января

20 января

Группа C (Берген) 

17 января

19 января

20 января

Группа D (Тронхейм) 

17 января

19 января

20 января

Второй групповой этап 
На втором этапе учитывались результаты матчей первого раунда со сборными, которые не выбыли из соревнований. В таблицах эти результаты показаны курсивом.

Группа I (Ставангер) 

22 января

23 января

24 января

Группа II (Тронхейм) 

22 января

23 января

24 января

Матч за 5-е место (Лиллехаммер) 
26 января

Плей-офф (Лиллехаммер)

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал 

Ход матча: 0:4, 2:4, 2:5, 4:5, 4:6, 7:7, 8:9 (24.), 11:9 (26.), 11:10, 13:10 — 14:10, 14:11, 17:11 (39.), 17:13, 18:15, 22:18, 22:20 (56.), 24:20.

Бомбардиры

Символическая сборная 
 Вратарь —  Каспер Витт
 Левый крайний —  Ларс Кристиансен
 Правый крайний —  Флориан Керман
 Линейный —  Франк Лёке
 Левый полусредний —  Даниэль Нарсисс
 Правый полусредний —  Ким Андерссон
 Разыгрывающий —  Ивано Балич

Индивидуальные призы 
 MVP —  Никола Карабатич
 Лучший игрок оборонительного плана —  Игор Вори

Итоговое положение

Квалификации 
Сборная Дании квалифицировалась на Олимпийские игры в Пекине и чемпионат Европы-2010. Также стали известны команды, освобождённые от квалификационного турнира чемпионата мира 2009 года. Помимо сборных Германии (чемпион мира) и Хорватии (страна-организатор), это команды Дании, Франции и Швеции.

Ссылки 

 Официальный сайт
 ЕВРО-2008 на сайте Европейской гандбольной федерации 

Чемпионаты Европы по гандболу
2008 год в гандболе
Спорт в Норвегии в 2008 году
Чемпионаты Европы в Норвегии
Январь 2008 года
гандбол
Международные соревнования по гандболу в Норвегии